Punctuated equilibrium (biologie), theorie dat biologische evolutie niet gradueel, maar in sprongetjes verloopt;
 Punctuated equilibrium (sociologie), een op de biologische theorie gebaseerd idee dat ook socioculturele evolutie niet geleidelijk verloopt.